Penthesilea steht für:

 Penthesilea, Königin der Amazonen, Tochter der Otrere und des Ares, kommt den Trojanern zu Hilfe
 Penthesilea (Kleist), deutsches Drama von Heinrich von Kleist (1808)
 Penthesilea (Schoeck), Schweizer Oper von Othmar Schoeck (1925)
 Penthesilea (Dusapin), Oper von Pascal Dusapin (2015)
 Penthesilea-Maler, Notname eines griechischen Vasenmalers (tätig 470–450 v. Chr. in Athen)
 (271) Penthesilea, Himmelskörper des Asteroiden-Hauptgürtels
 GV Penthesilea, Schülerverbindung im Schweizerischen Studentenverein in Appenzell